corp. steht für:
 Corporation, eine Rechtsform

CoRP steht für:
 Co-RP, eine Klasse der Entscheidungsprobleme

Siehe auch:
 Korp
 Korps
 Corps (Begriffsklärung)
 Korb

Abkürzung